Clarissa (Minnesota), cidade nos Estados Unidos
 Clarissa (romance), obra de Erico Verissimo
 302 Clarissa, asteroide
 Clarissa Müller, atriz, cantora e compositora brasileira, também conhecida apenas como "Clarissa"
 Clarissas, como são conhecidas as religiosas da Ordem de Santa Clara